Digo peut désigner :
 les Digo, une population du Kenya et de Tanzanie
 le digo, une langue bantoue
 Digo, l'un des personnages de Hunter × Hunter